Název Na Drahách, či Na drahách nese více vrcholů:

 Na Drahách (Dolnooharská tabule) (348 m) – vrchol v Řipské tabuli, jihovýchodně od Třebíze v okrese Kladno
 Na Drahách (Hřebečovský hřbet) (547 m) – vrchol v Českotřebovské vrchovině, západně od Deštné v okrese Blansko
 Na drahách (Kozlovský hřbet) (649 m) – vrchol v Českotřebovské vrchovině, východně od Rohozné v okrese Svitavy
 Na Drahách (Plaská pahorkatina) (414 m) – vrchol v Stříbrské pahorkatině, jižně od Lisova v okrese Plzeň-jih
 Na Drahách (Ústecká brázda) (512 m) – vrchol v Českotřebovské vrchovině, severovýchodně od Bohuňova v okrese Svitavy